Папп — угорське прізвище () та грецьке ім'я ():

Прізвище 
 Антоній (Антал) Папп (1867 — 1945) — священик і церковний діяч на Закарпатті угорської національної орієнтації.
 Йозеф Папп де Яноші, (1875 — ?) — австро-угорський та український військовий діяч, підполковник.
 Ласло Папп (1926 — 2003) — угорський боксер, триразовий олімпійський чемпіон.
 Пауль Папп (1989) — румунський футболіст угорського походження, захисник.
 Папп - прізвище династії галицьких священиків УГКЦ, яка відома з 1777 р. на теренах Балигородського деканату.

Ім'я 
 Папп Александрійський (III/IV ст.) — математик і механік епохи пізнього еллінізму, що жив і працював в Александрії.

Угорські прізвища